Chiesa Nuova ima više značenja:
 Chiesa Nuova, Bologna
 Chiesa Nuova, Ferrara
 Chiesa Nuova, Genoa
 Chiesa Nuova, La Spezia
 Chiesa Nuova, Padova
 Chiesa Nuova, Ravenna